Ахмеров () — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ахмеров, Антон Юрьевич (род. 1989) — российский хоккеист с мячом, вратарь ХК «Зоркий»
 Ахмеров, Ахмет Ибатуллович (1920—1978) — советский рабочий, корреспондент, Герой Социалистического Труда.
 Ахмеров, Габит Абдуллович (1921—1996) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Ахмеров, Ильдар Фердинандович (род. 1965) — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
 Ахмеров, Исхак Абдулович (1901—1976) — советский разведчик.
 Ахмеров, Касим Закирович (1900—1969) — башкирский языковед
 Ахмеров, Мухяетдин Гайнеидинович — член российского Учредительного собрания от Уфимского Совета крестьянских депутатов.
 Ахмеров, Сабир Зуфарович — заслуженный пилот России.
 Ахмеров, Хасан Нуриевич (1866—?) — военный деятель, участник Гражданской войны в России и Башкирского национального движения.
 Ахмеров, Юрий Николаевич (род. 1957) — советский футболист, нападающий.

